Гластрис () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гластрис, Георгия (род. 1992) — фигуристка выступающая за Грецию.
 Гластрис, Пол (род. 1958) — американский журналист и политический обозреватель.